Zeslandentoernooi 2023 (mannen), een Rugby union toernooi in 2023 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2023 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2023 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2023 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2023 voor teams onder 20.